Безіменна — річка в Україні, у Ярмолинецькому районі Хмельницької області. Ліва притока Ушиці (басейн Дністра).

Опис 
Довжина річки 11 км. Площа басейну 20,5 км².

Розташування 
Бере початок на південному сході від Вербки. Тече переважно на південний захід через Лебедівку і у Крутих Бродах впадає у річку Ушицю, ліву притоку Дністра.

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Ярмолинецького району
Річки Поділля
Статті про річки Хмельницької області без зображення в картці
Річки України без назви